Elisabeth van Aragón
De heilige Elisabeth van Portugal (Zurbarán), schilderij